Rollier  ist der Familienname folgender Personen:

 Arist Rollier (1919–1997), Schweizer Politiker
 Auguste Rollier (1874–1954), Schweizer Arzt und Chirurg
 Baptiste Rollier (* 1982), Schweizer Orientierungsläufer
 Catherine Rollier (* 1955), Schweizer Künstlerin und Graphikdesignerin.
 Charles Rollier (1912–1968), Schweizer Künstler
 Louis Rollier (1859–1931), Schweizer Geologe und Paläontologe